Долине могу да буду:

 Долина, природна депресија, множина долине

или 

 Долине (Кањижа), насеље у општини Кањижа, Република Србија
 Долине (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ

Види још 
 Долина (вишезначна одредница)